Rouelle ou rouelles peut être un nom commun ou un nom propre dans différents domaines, notamment :

Cuisine 
 En cuisine, une rouelle est une tranche ronde de certains légumes et de certaines viandes.
 En Picardie, la rouelle est un plat typique préparé à partir d'une rouelle de porc et d'oignons émincés.

Boucherie 
 Rouelle de veau : partie de la cuisse d’un veau coupée en travers et qui se trouve ainsi de forme ronde.
 Rouelle de porc : partie de la cuisse du porc au-dessus du jarret, coupée en rond.

Armement 
 Rouelle : nom donné à des rondelles de fer ou d'acier qu'on ajoutait à certaines armures, pour couvrir les articulations de l'épaule, du coude et du genou.
 Dague à rouelles : type de dague en usage du , dans lequel la garde et le pommeau se composent de deux disques de métal, entre lesquels se trouve la fusée de l'arme.

Histoire 
 Rouelle : (Antiquité) Objet décoratif métallique, à fonction monétaire et votive, semblable à une petite roue à rayon.
 Rouelle : étoffe de forme circulaire, de couleur le plus souvent rouge, orange, jaune ou blanche, dont le port sur le vêtement fut imposé aux Juifs et aux Musulmans, par le pape  durant le  de Latran (1215) à la fin du Moyen Âge.

Patronyme 

 Guillaume-François Rouelle (1703-1770), chimiste et apothicaire français ;
 Hilaire-Marin Rouelle (1718-1779), frère cadet du précédent, chimiste français ;
 Pierre-Michel Rouelle (1770-1833), général de brigade français ;
 Pierre Rouelle (1910-2002), homme politique belge.

Toponymie 

 Rouelles, commune française située dans le département de la Haute-Marne ;
 Rouelles, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée au Havre ;
 Pont Rouelle, pont de Paris.

Autres 
 Rouelle : marque commerciale déposée appartenant à SAS Fromagerie Du Pic.
 Rouelle : nom vulgaire du coquelicot dans le sud est de la France, francisation de roèla, occitan .
 Rouelle : dans un landier, rondelle de fer propre à supporter une marmite.
 Rouelle : roue de charrue (parler gâtinais notamment). Donner de la rouelle ou pousser la ruelle : déplacer la roue de charrue vers l'extérieur pour labourer plus large.

Notes et références

Voir aussi